Lancasteri Filippa (1359–1415) portugál királyné, Genti János lancasteri herceg lánya
Lancasteri Filippa (1394–1430) dán, norvég és svéd királyné, IV. Henrik angol király lánya, az előbbi unokahúga